Het Nederlands kampioenschap dammen van 1938 telde 12 deelnemers. Reinier Cornelis Keller won het kampioenschap met 17 punten. Hiermee behaalde hij zijn vijfde nationale titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1938